Bitoma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Herbst 1793. Bitoma ingår i familjen barkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Barkbaggar
Bitoma